Slovo idiot má následující významy:
Idiot – osoba trpící těžkým mentálním postižením, jinak též nadávka
Idiot (román) – román ruského spisovatel Fjodora Michajloviče Dostojevského
Idiot (album) – druhé sólové album kapely Vladimir 518